Une retenue d'eau, selon sa taille, peut être :
 une retenue collinaire ;
 un lac de barrage.

Voir aussi 
 Réservoir d'eau
 .